Kalmár Péter (1941–2016) gépészmérnök, politikus, országgyűlési képviselő (MSZP)
 Kalmár Péter (1950) kosárlabdázó, kürtművész, zenepedagógus
 Kalmár Péter (1964) rendező